Nijenburg (landgoed), een 18de-eeuwse buitenplaats tussen Alkmaar en Heiloo
Nijenburg (schip, 1757), een koopvaardijschip, gebouwd in 1757 en vernoemd naar bovengenoemde buitenplaats